Hauseck bezeichnet:

 die Ecke eines Hauses
 Hauseck (Etzelwang), Ortsteil von Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Burgruine Hauseck, bei Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern 
 Pflegamt Hauseck, Verwaltungsgebiet der Reichsstadt Nürnberg rund um die Burgruine Hauseck
 Hauseck (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern

 Hauseck (Rottenmanner Tauern) 1982 m, Berg in den Rottenmanner Tauern, Steiermark
 Hauseck (Mostviertel) 987 m, Berg im Mostviertel, Niederösterreich
 Hauseck (Höllengebirge) 844 m, Berg im Höllengebirge, Oberösterreich
 Hauseck (Waldviertel) 822 m, Berg im Waldviertel, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hausegg
 Haus im Eck
 Haus Reck